Urechești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Urechești (Bacău), Gemeinde im Kreis Bacău

 Urechești (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Urechești (Dolj), Dorf im Kreis Dolj
 Urechești (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Urechești (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea